Хаджилари или Хаджилар или Хаджиларе (често се срещат и формите Аджилар, Аджилари, Аджиларе) може да се отнася за:

 Хаджилари, на румънски Лъстуни, село в Окръг Тулча, Румъния;
 Хаджилари, на македонски литературен език Миладиновци, село в Република Македония;
 Хаджилар, на гръцки Ксилокератия, село в дем Кукуш, Гърция;
 Хаджилар, на гръцки Проскинитес, село в дем Марония-Шапчи, Гърция;
 Алеко Константиново, село в България, чието име до 1934 година е Аджиларе;
 Хаджилар, село в източна Тракия, Узункюпрюйско съществувало до 1830 г. и преселено в Бесарабия и Северна Добруджа